Ana Cristina, cantora e compositora brasileira
 Ana Cristina de Sulzbach, princesa do Sacro Império Romano-Germânico
 Ana Cristina Ridzi, Miss Brasil de 1966
 Ana Cristina Wanzeler, arquiteta e servidora pública brasileira
 Ana Cristina Silva, docente e escritora portuguesa
 Ana Cristina de Oliveira, modelo e atriz portuguesa
 Ana Cristina Cesar, poeta, crítica literária, professora e tradutora brasileira
 Ana Cristina Porto, voleibolista brasileira que atua como levantadora. Campeã da Superliga pelo Osasco e bicampeã dos Jogos Mundiais Militares
 Ana Cristina de Souza, voleibolista que atua na posição de oposto. Vice-campeã da Liga das Nações de 2021